Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2017 je 52. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 22. februarjem in 5. marcem 2017 v Lahtiju, na Finskem. To je že sedmo prvenstvo na tem prizorišču. Med drugimi ga je gostil v letih 1926, 1938, 1958, 1978, 1989 in nazadnje leta 2001.

Izbira gostiteljev
Od štirih mest, ki so kandidirali, so med njimi tri, ki so bila neuspešna že na prejšnjem prvenstvu leta 2015. 

Zmagovalec je bil izbran na FIS kongresu v Južni Koreji, dne 31. maj 2012. Rezultati glasovanja so bili naslednji:

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Moški

Ženske

Mešano

Medalje po državah

Sklici

Zunanje povezave

 

2017
2017 v športu
Športne prireditve na Finskem
Šport v Lahtiju